een romeinse keizerin, zie Marciana (keizerin)
 een plaats in de Italiaanse provincie Livorno, zie Marciana (Italië)
 een bibliotheek in Venetië, zie Biblioteca Marciana
 Marciana Marina, een gemeente op het eiland Elba, behorend tot de Italiaanse provincie Livorno, regio Toscane